Zaslawksi heißen:
 Zasławski, polnisches Adelsgeschlecht – zu Namensträgern siehe dort
 Valerie Zaslawski, schweizerische Journalistin
 Ilya Zaslavskiy, russischer Politiker und Unternehmer
 Ilya Zaslavskiy (Aktivist), russischer Aktivist und Friedensforscher
 Dawid Saslawski, sowjetischer Journalist